Psi или PSI может означать:

 PSI Co Ltd — глобальная контрактная исследовательская организация (CRO).
 Psi — программа для мгновенного обмена сообщениями (мессенджер).
 Международная Весенняя Неделя () — международная эсперанто-встреча.
 Фунт на квадратный дюйм (обозн. psi) — единица измерения давления.
 Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy — видеоигра, разработанная компанией Midway Games для PlayStation 2 и Xbox.

См. также 
 Пси